Parapara peut désigner :

Toponymes

Parapara : un  cours d’eau de la région de Tasman dans l’Île du Sud.

Parapara : une localité de la paroisse civile de Choroní, de la municipalité de Girardot dans l'État d'Aragua ;
 Parapara : capitale de la paroisse civile de Parapara, de la municipalité de Juan Germán Roscio dans l'État de Guárico ;
 Parapara : capitale de la paroisse civile de Reyes Vargas, de la municipalité de Torres dans l'État de Lara ;

Subdivisions 
 Parapara : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Juan Germán Roscio dans l'État de Guárico.

Homonymie de toponyme